Pers pode se referir a:
 Pers (Banda)
 Pers (Cantal)
 Pers (Deux-Sèvres)

Desambiguações de topônimos